La Folie — шестой студийный альбом британской рок-группы The Stranglers, записанный в Manor Studios. Альбом вышел на Liberty Records 9 ноября 1981 года и 21 ноября поднялся до #11 в UK Albums Chart.

История 
Принято считать, что после относительной коммерческой неудачи предыдущего альбома The Gospel According to The Meninblack компания EMI уговорила группу сделать более удобоваримый продукт. The Stranglers, назвав альбом «La Folie» («Безумие»), утверждали, что имели в виду «любовь как форму безумия» и считают альбом концептуальным: каждый его трек «исследует тот или иной аспект любви».

«Golden Brown», выпущенный синглом, обеспечил группе коммерческий успех, которого так ждали в EMI, 9 января 1982 года поднявшись до 2-го места в UK Singles Chart и став главным бестселлером группы за всю её историю. Позже появились подозрения, что это — замаскированная «ода» героину; Би-би-си спохватилась слишком поздно, не успев запретить песню на радио (а музыканты отрицали тот факт, что текст песни имеет отношение к наркотикам).

Также синглами из альбома вышли «Let Me Introduce You To The Family» (# 42, 1981) и «La Folie» (# 47, 1982). Последний из них также вызвал споры: речь в нём идет о каннибализме и основан на реальной истории Иссеи Сагавы, японского студента, который «по любви» убил и съел однокурсницу Рене Хартевельт. Первоначально третьим синглом планировался «Tramp»; на выпуске «La Folie» настоял Жан-Жак Бернел.

В книге «The Stranglers — Song by Song» Хью Корнуэлл рассказал о том, что рекорд-компания сократила первоначальное название первого трека «Non Stop Nun» (в сатирическом ключе повествующего о любви монахини к богу), но никто из участников этого вовремя не заметил.

Содержание 
 Non Stop
 Everybody Loves You When You’re Dead
 Tramp
 Let Me Introduce You To The Family
 Ain’t Nothin' To It
 The Man They Love To Hate
 Pin Up
 It Only Takes Two To Tango
 Golden Brown
 How To Find True Love And Happiness In The Present Day
 La Folie

Бонус-треки 
 Cruel Garden (1987 CD)
 Cruel Garden (2001 CD)
 Cocktail Nubiles
 Vietnamerica
 Love 30
 You Hold the Key to My Love in Your Hands
 Strange Little Girl

Участники записи 
 Хью Корнуэлл — гитара, вокал
 Жан-Жак Бернел — бас-гитара, вокал
 Дэйв Гринфилд — клавишные, вокал
 Джет Блэк — ударные
 Продюсер — Тони Висконти
 Фотография - Фил Джуд

Примечания 

Альбомы 1981 года
Альбомы The Stranglers